Junya Ito puede referirse a varias personas:

 Junya Ito (n. 1993), futbolista japonés.
 Junya Ito (n. 1998), futbolista japonés.